Parastichopus nigripunctatus är en sjögurkeart som först beskrevs av Angustin.  Parastichopus nigripunctatus ingår i släktet Parastichopus och familjen signalsjögurkor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Signalsjögurkor
nigripunctatus